Hallåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hallåstjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (20,4 ha)
Hallåstjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (24,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn